

Personaggi 
 Smee – personaggio di Peter Pan, meglio noto come Spugna

Persone 
 Anthony Smee – sceneggiatore, produttore e attore britannico
 Phil Smee – giornalista e designer britannico
 Sebastian Smee – giornalista e critico d'arte australiano